Brian Dzingai – ex velocista zimbabwese
 Jimmy Dzingai – calciatore zimbabwese